The Touch of a Child – film del 1913 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 The Touch of a Child – film del 1914 prodotto dall'Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 The Touch of a Child – film del 1918 diretto da Cecil M. Hepworth